Attaque d'Inates (1er juillet 2019).
 Attaque d'Inates (10 décembre 2019).